Quattro Canti (dt. vier Ecken) bezeichnet:

 Quattro Canti (Catania), Platz im Zentrum von Catania, Sizilien
 Quattro Canti (Palermo), Platz im Zentrum von Palermo, Sizilien
 Quattro Canti (Messina), Platz im Zentrum von Messina, Sizilien